Crema cioccolato e pa... prika es una película cómica italiana de 1981 dirigida por Michele Massimo Tarantini.

Protagonistas
Barbara Bouchet: Eleonora 

Renzo Montagnani: doctor Osvaldo 

Silvia Dionisio: Bebé Moretti 

Franco Franchi: Matteo 

Ciccio Ingrassia: Ossobuco

Argumento 
En una clínica de lujo se producen extraños negocios mafiosos. Anexo a la clínica, se instala una fábrica de tomates enlatados como tapadera, para enviar grandes sumas de dinero ilegalmente al extranjero.

Enlaces externos
imdb.com

cinema-tv.corriere.it

film.tv.it

it.movies.yahoo.com

Películas de la Comedia erótica italiana